Woman () может означать:
 Песни
 Woman (песня Wolfmother)
 Woman (песня Берта Бакарака)
 Woman (песня Джона Леннона)
 Woman (песня )
 Woman (песня Кеши)
 Woman (песня Пола Маккартни)
 Woman (песня Doja Cat)
 Woman (песня Scorpions)

 Альбомы
 Woman (альбом Джилл Скотт)
 Woman (альбом Нэнси Синатры)
 Woman (альбом Justice)

См. также